Папикя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Папикян, Агван (род. 1994) — армянский футболист.
 Папикян, Альберт Степанович (1926—1997) — заслуженный художник РСФСР, народный художник РСФСР (1989).
 Папикян, Арсен Борисович (род. 1972) — советский и российский футболист; тренер.
 Папикян, Давид Арсенович (род. 2001) — российский футболист.
 Папикян, Карен Альбертович (1968—2018) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2007).
 Папикян, Омар Иванович (род. 1941) — армянский музыкант, тромбонист.
 Папикян, Сурен Рафикович (род. 1986) — армянский государственный, политический и партийный деятель, историк.
  (также известен как Жак) (род. 1979) — армянский телеведущий и продюсер.